Die 13. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1991 bis zum Mai 1995. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 29. September 1991.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 72,2 %.

Präsident der Bürgerschaft war Dieter Klink (SPD).

Wahlergebnis

Abgeordnete 
Hinweise: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 
 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Wedemeier III

Literatur 
 Handbuch der Bremischen Bürgerschaft, 13. Wahlperiode, aktualisierte Loseblattsammlung, Bremen 1991
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 14